Aperçu : définition sur Wiktionnaire.
 En informatique, un aperçu est une prévisualisation, c'est-à-dire la visualisation d'un document avec la même apparence que s'il était imprimé.
 Aperçu est un logiciel d'Apple pour Mac OS X, destiné à visualiser des images et des documents PDF.